Сен-Жюлье́н-Вока́нс (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Южный Анноне. Округ коммуны — Турнон-сюр-Рон.

Код INSEE коммуны — 07258.

Коммуна расположена приблизительно в 440 км к югу от Парижа, в 70 км южнее Лиона, в 50 км к северу от Прива.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 259 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 176 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 112 были экономически активными, 64 — неактивными (показатель активности — 63,6 %, в 1999 году было 60,0 %). Из 112 активных работали 103 человека (60 мужчин и 43 женщины), безработных было 9 (4 мужчины и 5 женщин). Среди 64 неактивных 17 человек были учениками или студентами, 16 — пенсионерами, 31 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш